Callejas ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Callejas (* 1978), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Callejas Arroyo (* 1944), mexikanischer Politiker
 Rafael Leonardo Callejas (1943–2020), Präsident von Honduras (1990–1994) und Fußballfunktionär
 Victor Callejas (* 1960), puerto-ricanischer Boxer

Callejas heißt der Ort:
 Callejas (Santa Cruz), Ort im Departamento Santa Cruz, Bolivien